Giuseppe Lepori (1902 - 1968), un homme politique suisse.
 Mimi Lepori Bonetti (1949 - 2016), une femme politique suisse.
 Lou Lepori (1968 -), un traducteur et écrivain suisse.